Azinhal ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Azinhal (Almeida)
 Azinhal (Castro Marim)